Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Family Circle Cup páros mérkőzéseit.

A címvédő a harmadik kiemelt Szánija Mirza–Jelena Vesznyina-páros volt, de az indiai-orosz kettős ezúttal már a negyeddöntőben vereséget szenvedett az Anasztaszija Pavljucsenkova–Lucie Šafářová-párostól. A versenyen szabadkártyásként részt vevő Pavljucsenkova és Šafářová végül a tornagyőzelmet is megszerezték, miután a fináléban 5–7, 6–4, [10–6]-ra legyőzték az Anabel Medina Garrigues–Jaroszlava Svedova-párost. Šafářovának ez volt az első tornagyőzelme párosban.

Kiemeltek 
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (elődöntő)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (negyeddöntő)
 Szánija Mirza /  Jelena Vesznyina (negyeddöntő)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (negyeddöntő)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P